Групповой объект — это обобщение понятия группы на объект произвольной категории, во многих случаях групповой объект можно понимать как группу с дополнительной структурой. Типичный пример — топологическая группа, имеющая структуру топологического пространства, согласующуюся с групповой структурой, в том смысле, что групповая операция непрерывна.

Определение 
Пусть C — категория с терминальным объектом 1, в которой для любых двух объектов существует их произведение. Групповой объект в C — это объект G категории C вместе с тройкой морфизмов:
 m : G × G → G (морфизм, соответствующий «групповой операции»)
 e : 1 → G («вложение тождественного элемента»)
 inv: G → G («взятие обратного элемента»),

для которых должны выполняться следующие свойства (соответствующие аксиомам группы):
 m ассоциативен, то есть  и  — один и тот же морфизм  (здесь мы каноническим образом отождествляем  и );
 e является двусторонне нейтральным элементом, то есть  где  — естественная проекция на второй множитель, и  где  — естественная проекция на первый множитель;
 обратный элемент действительно является обратным, то есть, если d : G → G × G — диагональное отображение, а eG : G → G —  то

Примеры 
 Группы — это в точности групповые объекты в категории множеств. Здесь m — бинарная операция умножения, e — функция, отправляющая множество-синглетон в тождественный элемент группы, inv сопоставляет элементу группы обратный элемент, а eG отправляет все элементы группы в тождественный.
 Топологическая группа — групповой объект в категории топологических пространств и непрерывных отображений.
 Группа Ли — групповой объект в категории гладких многообразий и гладких отображений.
 Алгебраическая группа — групповой объект в категории алгебраических многообразий и регулярных отображений. В современной алгебраической геометрии рассматривают также более общее понятие  — группового объекта в категории схем.
 Групповые объекты в категории групп — это в точности абелевы группы. Действительно, если G — абелева группа, то m, e и inv, определённые обычным образом, удовлетворяют свойствам группового объекта (в частности, из абелевости группы G следует, что inv является гомоморфизмом). Обратно, если (G, m, e, inv) — групповой объект в категории групп, можно доказать, что операция m совпадает с изначальной операцией на группе G, из чего следует, что e и inv также определены обычным образом. См. также аргумент Экманна — Хилтона.
 Если C — категория с конечными копроизведениями (в частности, с начальным объектом 0, являющимся копроизведением пустого множества объектов), когрупповой объект категории C — это объект G вместе со следующими морфизмами: «коумножением» m: G → G  G, «коединицей» e: G → 0 и «кообращением» inv: G → G, которые удовлетворяют аксиомам, двойственным к перечисленным выше аксиомам группового объекта. Когрупповые объекты естественно возникают в алгебраической топологии.

См. также 
 Алгебры Хопфа можно рассматривать как обобщение групповых объектов на произвольную моноидальную категорию.

Ссылки 
 Букур И., Деляну А. Введение в теорию категорий и функторов. — М.: Мир, 1972. — 259 с.
 Lang, Serge (2002), Algebra. — Graduate Texts in Mathematics 211 (Revised third ed.), New York: Springer-Verlag — ISBN 978-0-387-95385-4.

Теория категорий
Теория групп